Jiří Vilém Hannoverský (28. října 1880, Gmunden – 20. května 1912, Nackel) byl hannoverský, britský princ a vévoda brunšvicko-lüneburský.

Život 
Narodil se 28. října 1880 jako syn korunního prince Ernesta Augusta Hannoverského a princezny Thyry Dánské.

Sloužil jako kapitán 42 regimentu Rakouska. Dne 8. června 1910 se stal čestným rytířem velkokříže Královského řádu Viktoriina.

Zemřel při motorové nehodě 20. května 1912 v Nackelu, svobodný a bezdětný.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Hannoverští princové
Britští princové
Hannoverská dynastie
Narození 28. října
Narození v roce 1880
Úmrtí 20. května
Úmrtí v roce 1912